Punta Raisi è l'unica frazione di Cinisi in provincia di Palermo ed ospita le seguenti strutture:
 Aeroporto di Palermo-Punta Raisi – aeroporto situato nella città metropolitana di Palermo
 Stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi – stazione meteorologica in provincia di Palermo
 Stazione di Punta Raisi – stazione ferroviaria situata nei sotterranei dell'omonimo aeroporto siciliano